Гуде (мова) — мова, що належить до афразійської макросімʼї, чадської сімʼї. 
 Гуде, Ґуде () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Верхня Луара.
 Гуде (Шлезвіг-Гольштейн), Гуде () — громада в Німеччині, розташована в землі Шлезвіг-Гольштейн. 
 Гуде (Ольденбург), Гуде () — сільська громада в Німеччині, розташована в землі Нижня Саксонія.